Ел Тори има више значења:

 Ел Тори (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тори (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику